Walter Freiwald ist der Name folgender Personen:

* Walter Freiwald (Architekt) (1907–1997), deutscher Architekt und Baubeamter
 Walter Freiwald (Moderator) (1954–2019), deutscher Moderator und Schauspieler